Gerlitzen heißen folgende geographische Objekte:

 Gerlitzen, Berg in Kärnten.
 Skigebiet Gerlitzen, Skigebiet in Kärnten.